Ventura S/A é uma banda de rock brasileira.

Biografia
A banda surgiu em 1997 em São Paulo, quando o baterista Ricardo através de anúncios e amigos foi conhecendo e elegendo os outros integrantes. Iniciaram neste mesmo ano seus primeiros ensaios na casa do baterista, na época no bairro da Vila Madalena. Ensaios barulhentos e freqüentes passaram a agradar principalmente a vizinhança.

O 1º show foi em 1998, quando os integrantes mandaram fitas demos para um Festival da Cultura Inglesa em São Paulo e acabaram ganhando o prêmio de Melhor Banda. Como resultado do festival, lançaram, em 1999, a coletânea Cultura Inglesa Festival Rock Fest com três músicas da banda, gerando uma boa repercussão.

Mais tarde, em 2000, foram convidados para tocar no Festival Mada (Música Alimento da Alma) na cidade de Natal e um dos mais importantes eventos de música independente do Brasil.

Em 2002, gravaram mais uma demo e a banda passou a ganhar espaço tocando com muitas bandas nacionais importantes, dividindo o palco na turnê dos californianos Pulley e fazendo um show também com CPM22, começando assim, a despertar interesse de selos, gravadoras e grandes empresários.

Neste mesmo ano, surge o convite para participar da coletânea “Surf Rock Coletânea” da Deckdisc (mesma gravadora de Pitty, Dead Fish, entre outros). A proposta da coletânea era de reunir grandes bandas da nova cena do rock brasileiro.

Assim, o som foi se espalhando. Além da participação de festivais e coletâneas, os shows foram se tornando cada vez mais freqüentes em casas de rock como: Hangar 110, BlackJack, entre outras. A partir de 2003, surgiu a oportunidade da gravação do 1º clipe e do lançamento do álbum de estréia.

Gravação do 1º clipe
O single escolhido para o 1º clipe foi Sem Controle ou Direção. A gravação foi realizada no final de 2003, na cidade de São Paulo e dirigida e editada por Sadao Futaki que contou com a ajuda de todos os músicos da banda.
A gravação durou três dias e o vídeo clipe da música estreou na MTV em junho de 2004, podendo ser conferido, hoje, em programas de televisão que vinculam artistas independentes.

Lançamento do álbum de estréia
O lançamento do álbum de estréia Sem Controle ou Direção (Highlight Sounds) foi em maio de 2006. O álbum traz as 12 melhores composições da banda. A escolha destas 12 foi feita entre mais de 40 composições dos próprios integrantes desde 1997.
O álbum traz também duas faixas multimedia. Sendo que na 1ª, os fãs podem assistir ao making off da gravação do álbum e a entrevista com os integrantes explicando cada uma das faixas do disco. Na 2ª faixa, é possível conferir o clipe da canção Sem Controle ou Direção.

Membros
Marcelo Marothy - Vocais
André Peruka - Guitarra
Fausto Nen - Guitarra
Denis Motta - Baixo
Ricardo Alves - Bateria

Origem do nome
Este é o novo nome da ex-banda Fuleragem (nome inicial da banda Ventura S/A). Os cinco integrantes decidiram este ano fazer a mudança e entre várias outras opções, nenhuma se encaixou melhor do que: Ventura S/A. Já que a palavra ventura significa sorte, destino ou acaso, o qual pode ser bom ou mau, ou seja, qualquer caminho a seguir, qualquer escolha feita pode-se correr riscos e perigos para alcançar ou não a felicidade.

A Banda encontrou nesta palavra a mensagem que realmente quer passar para quem os ouve. “A grande visão do jogo da vida”.

Ventura é uma palavra que pode estranhar a princípio. Muitos já usaram em uma frase e outros tantos já escutaram em momentos diferentes. Por ventura você sabe o que é? É sorte ou azar, destino. A visão do jogo da vida. Todos os seres humanos, bem ou mal, são peças deste tabuleiro na luta cotidiana para sobreviver.
Com sorte ou infortúnio, gerados a partir das escolhas de todos os dias, a vida há de seguir.

Influências musicais
O som do Ventura tem como características principais: duas guitarras sintonizadas e trabalhadas, pegada forte com dinâmica surpreendente da bateria, casada ao peso e harmonia do baixo e um vocal forte com melodias e refrões belos, além de sensibilidade nas letras que falam sobre o dia-a-dia do jovem comum e seus sentimentos como: confusões, shows, amor, ódio, emoções, de uma maneira direta ou através de metáforas.

Alguns dizem que é algo como Social Distortion encontrando o Foo Fighters.

As influências do som estão principalmente no punk rock, mas também em quase todos os estilos musicais. A banda tem influências diretas de outras bandas como: Bad Religion, Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Millencolin, Nirvana, Social Distortion, Ramones, Rancid entre outras. Porém, mesmo com estas influências diretas, quem já escutou o som e as letras das músicas do Ventura S/A percebe facilmente sua originalidade e se ainda não conhece descubra por si mesmo.

Discografia

Coletâneas
Cultura Inglesa Rock Fest (1999)
Surf Rock Coletânea (2002)

Álbuns
Sem Controle ou Direção (2006)
Ventura S/A (2009)

Ligações externas
Fotolog oficial da banda
Clipe “Sem Controle ou Direção"
Download das músicas

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de rock